Rasskasow ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolai Olegowitsch Rasskasow (* 1998), russischer Fußballspieler
 Roman Wladimirowitsch Rasskasow (* 1979), russischer Geher